Пурнозеро — топоним в Карелии, Архангельской и Ленинградской областях.

 Пурнозеро — озеро в Лоухском районе Республики Карелия.
 Пурнозеро — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Пурнозеро — озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Пурнозеро — озеро в Кемском районе Республики Карелия.
 Пурнозеро — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Пурнозеро — озеро в Беломорском районе Республики Карелия.
 Пурнозеро — озеро в Ленинградской области.
 Пурнозеро — урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

Примечания